

Населені пункти та їхні частини

 Ґолиці — село в гміні Слубіце Слубицького повіту Любуського воєводства
 Ґолиці — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґолиці — село в гміні Седльце Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґолиці — село в гміні Цединя Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґолиці — частина села Тилич у гміні Криниця-Здруй Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґолиці — частина села Песький в гміні Цевіце Лемборського повіту Поморського воєводства

Примітки